Jens Wissing (Gronau (Westf.), 1988. január 2. –) német labdarúgóhátvéd.

További információk 
Jens Wissing adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1988-ban született személyek
Német labdarúgók
Az SC Preußen Münster labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
Az SC Paderborn 07 labdarúgói
Az MSV Duisburg labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek